Глуха Буковица може да се односи на:

 Глуха Буковица (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Глуха Буковица (Травник), насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ